Hans Georg Finsler ist der Name folgender Personen:

* Hans Georg Finsler (Politiker) (1748–1821), Schweizer Politiker 
 Hans Georg Finsler (Jurist) (1800–1863), Schweizer Jurist und Politiker 

Siehe auch
 Georg Finsler